Röt bezeichnet

 Röt-Formation, geologische Formation des Oberen Buntsandsteins
 Röt (Baiersbronn), Ortsteil der Gemeinde Baiersbronn in Baden-Württemberg

Siehe auch: 
 Röd
 Rödt
 Röth (Begriffsklärung)
 Rot (Begriffsklärung)
 Rodungsname – zur Etymologie